Кожомкул

Персона 
 Кожомкул (1888—1955) — легендарный киргизский силач, богатырь.

Топоним 
 Кожомкул — село Суусамырского аильного округа Жайыльского района Чуйской области Киргизии.